Ženská dvouhra Silicon Valley Classic 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do singlové soutěže tenisového turnaje v San José hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla Číňanka Čeng Saj-saj, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Američanka Danielle Collinsová, jež ve finále zdolala ruskou turnajovou čtyřku Darju Kasatkinovou po třísetovém průběhu 6–3, 6–7(10–12) a 6–1, přestože ve druhém setu Collinsová vedla již 5–3 a postupně měla v závěru druhé sady celkem mečbolů. Popáté v kariéře tak porazila členku elitní světové desítky. V probíhající sezóně i na okruhu WTA Tour si připsala druhé turnajové vítězství v řadě, když navázala na dva týdny starý triumf z Palerma.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021